Plusieurs villes françaises possèdent une rue Paul-Dubois : 
 
Rue Paul-Dubois à Nantes ;
Rue Paul-Dubois à Paris.

Paul-Dubois Rue